Piece of Mind (Iron Maiden), een album van de Britse heavy metalband Iron Maiden uit 1983
Piece of Mind (Wilson), een compositie voor harmonieorkest van de Amerikaanse componist Dana Wilson
Piece of Mind (ER), een aflevering van ER